Атанасий или Атанасиос () е зограф от Халкидики, представител на Галатищката художествена школа.

Биография 
Роден е в халкидическата паланка Галатища. Името на баща му е Георги (Γεώργιος) или Григорий (Γρηγόριος). Атанасий вероятно е племенник на Вениамин Галатищки. Синът му Георгиос Атанасиу също е зограф. Става свещеник. Негови икони има в храмовете в македонските селища Афитос, Агия Параскеви, Вавдос, Галаринос, Галатища, Касандрино, Палюри, Перистера. В храма „Свети Йоан Кръстител“ в Галатища негови са престолната „Исус Христос Вседържител“ (1831), „Свети Йоан Предтеча“ (1831), „Света Богородица Елеуса със Свети Йоан Предтеча“ (1834), подписани „διά χειρός Αθανασίου“, „Свети Атанасий Александрийски и Свети Антоний“ (неподписана) и „Свети Димитър“. В друга галатищка църква „Света Параскева“ негово дело е иконата на Света Параскева (1836), подписана „χηρ Αθανασίου“. В 1836 година изписва със стенописи апсидата и проскомидията на църквата „Света Параскева“ в Адам.

В Галаринос негова е иконата на Свети Меркурий (1838). В България негови са иконите на „Свети Трима Светители“ (1844) във „Възнесение Господне“ във Враца, подписана „εκ χειρός Αθανασίου Γριγορίου εκ Γαλα(τίστη)ς“, и „Света Богородица Неувяхваща роза“ в Бургаската художествена галерия, подписана „χιρ Αθανασίου του εκ Γαλατίστης“. От него са запазени и много скици на икони.

Родословие

Бележки 

Гръцки иконописци
Родени в Галатища
Представители на Галатищката художествена школа
Гръцки духовници
Македонски гърци